Mercury bezeichnet im Bereich der Technik:
 Mercury (Kristallographieprogramm), ein Programm zur Analyse von Kristallstrukturen
 Mercury (Programmiersprache), rein-deklarative Logikprogrammiersprache
 Mercury-Datum, ein geodätisches Erdmodell für astronomische Zwecke
 Mercury Marine, US-amerikanischer Hersteller von Außenbordmotoren
 Mercury MTS, Mailserver-Software
 Mercury-Programm, erstes bemanntes Raumfahrtprogramm der USA (1958–1963)

 Bristol Mercury, Flugzeugtriebwerk-Baureihe der Firma Bristol Aircraft Company
 Mercury, ehemaliger Name des Kreuzfahrtschiffes Mein Schiff 2 der TUI Cruises GmbH, Hamburg.
 Short S.20 Mercury, ein Flugzeugtyp
 Mercury (Satellit), eine Serie US-amerikanischer Aufklärungssatelliten

und speziell in der Automobilbranche:
 Mercury (Automarke), ehemalige US-amerikanische Marke der Ford Motor Company (1939–2010)
 Mercury Cars Inc., ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1918–1920)
 Mercury Cars Limited, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1914–1923)
 Mercury Cyclecar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1913–1914)
 Mercury Machine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1903–1904)
 Mercury Motorsport & Engineering Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1993–1998)
 Morrow-Mercury Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1912)

 Ivanhoe Motor Company ehemaliger britischer Automobilhersteller (1905–1909) mit dem Markennamen Mercury (1905–1906)

Mercury bezeichnet außerdem:
 Mercury – das junge Magazin, Jugendmagazin
 Mercury City Tower, Wolkenkratzer in Moskau
 Mercury NZ Limited, ein staatseigenes Unternehmen der Energiewirtschaft und Energieversorgung in Neuseeland
 Mercury Prize, jährliche britische Auszeichnung für das beste Musikalbum
 Mercury Records, US-amerikanische Schallplattenfirma (ab 1945)
 Mercury Theatre, von Orson Welles gegründete Theaterkompanie in New York (1937)

 Phoenix Mercury, ein WNBA-Basketballteam

den Familienname folgender Personen:
 Daniela Mercury (* 1965), brasilianische Sängerin
 Freddie Mercury (1946–1991), britischer Musiker, Leadsänger der Rockgruppe Queen
 Joey Mercury (* 1979), US-amerikanischer Profi-Wrestler

Orte:
 Mercury (Alabama), Ort in Alabama, USA
 Mercury (Nevada), eine Ansiedlung nordwestlich von Las Vegas in Nevada, USA
 Mercury (Savoie), französische Gemeinde
 Mercury (Texas), Ort in Texas, USA
 Mercury Bluff, Kliff auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Mercury Island, Felsinsel an der Südatlantikküste von Namibia

Siehe auch:

 Mercure, Mercurey
 Merkur
 Quecksilber, Mercury ist der englische Begriff für das Element Quecksilber